Great Northern Railway Depot steht für:

 Amenia Great Northern Railway Depot
 Anacortes Great Northern Railway Depot
 Bemidji Great Northern Railway Depot 
 Grand Forks Great Northern Railway Depot
 Kalispell Great Northern Railway Depot
 Mayville Great Northern Railway Depot
 Princeton Great Northern Railway Depot
 Skykomish Great Northern Railway Depot
 Wayzata Great Northern Railway Depot

Great Northern Railway Passenger Depot steht für:

 Aberdeen Great Northern Railway Passenger Depot
 Alexandria Great Northern Railway Passenger Depot
 Rugby Great Northern Railway Passenger Depot
 Whitefish Great Northern Railway Passenger Depot

Great Northern Railway Passenger Station steht für:
 Bellingham Great Northern Railway Passenger Station